Zucchini – specie della famiglia delle Cucurbitaceae i cui frutti sono utilizzati immaturi
 Zucchini − cognome italiano
 Alessio Zucchini – giornalista, conduttore televisivo e blogger italiano
 Annibale Zucchini – scultore e architetto italiano
 Antonella Zucchini – scrittrice italiana
 Armando Zucchini – ciclista su strada e ciclocrossista italiano
 Carlo Zucchini – nobile e politico italiano
 Ermenegilda Zucchini – attrice italiana
 Guido Zucchini – calciatore italiano
 Guido Zucchini (storico) – storico dell'arte
 Vincenzo Zucchini – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano
 49187 Zucchini – asteroide della fascia principale
 Palazzo Zucchini –  palazzo di Faenza della metà dell'Ottocento
 Villa Zucchini Zannelli – edificio residenziale sito nella frazione di Veppo a Rocchetta di Vara in provincia della Spezia